

Patronyme 

 Antoinette Bower (1932-), actrice britannique
 Archibald Bower (1686-1766), historien écossais
 Frederick Orpen Bower (1855-1948), botaniste britannique
 George Bower (1992-), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 Gordon H. Bower (1932-2020), psychologue et universitaire américain
 Jamie Campbell Bower (1988-), acteur britannique
 John Bower (1940-2017), skieur nordique américain
 Johnny Bower (1924-2017), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Marvin Bower (1903-2003), homme d'affaires et théoricien américain
 Matthew Bower (1962-), musicien de rock britannique
 Tom Bower (1938-), acteur et producteur de cinéma américain.

Voir aussi 
 Bower Cave : une grotte de Californie ;
 (1639) Bower : un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1951

Homonymie de patronyme